

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 8 podstawowych

 Smugi – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Smugi – część miasta Kłobuck
 Smugi – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Smugi – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki
 Smugi –  część wsi Brzustowiec w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Smugi –  część wsi Mikułowice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków 
 Smugi –  część wsi Chorzyna w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Smugi – osada w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin
 Smugi –  część wsi  Stare Lipiny w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin
 Smugi –  część wsi Mrówczak w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Smugi –  osada  wsi  Sokołów Dolny w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Smugi – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Smugi –  przysiółek  wsi  Stawiany w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Smugi – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Smugi – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Smugi –  część wsi Chojno-Młyn w woj. wielkopolskim. W pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Smugi – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Smugi – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Zobacz też 
 Smuga